Bibi Gaytán – cantante e attrice messicana
 Gaytán – fiume nello stato messicano di Jalisco
 Jorge Cardiel Gaytán – cestista messicano
 Pelayo Gaytan – monaco benedettino portoghese o leonese, cardinale e dottore in diritto canonico